Le Torrione prenestino est un mausolée circulaire situé au deuxième kilomètre de la via Prenestina à Rome, dans la zone urbaine de Pigneto, faisant partie du quartier Tiburtino.

Histoire 
On ne sait pas qui était le commanditaire de ce monument funéraire. 

Ce type de tombes s'est développé à Rome à partir du milieu du   et a connu son développement maximal avec le Mausolée d'Auguste, qui a été construit entre  et . Celui-ci a accueilli de nombreux membres de la famille impériale, avant et après la mort d'Octave Auguste survenue en  ; le mausolée d'Auguste est devenu le modèle idéal de ce type de tombes; après la mort d'Auguste, la coutume de ces tombes déclina rapidement à Rome, jusqu'à disparaître finalement vers 50  Autour de Rome, il y en a une trentaine. 

À la fin du Moyen Âge, cette zone appartenait aux Ruffini, qui l'ont utilisée comme cave, construisant une tour et d'autres bâtiments à côté d'elle, qui ont maintenant disparu. 

Le , après deux ans de travaux de restauration, le monument (renforcé dans le mur extérieur) et le parc attenant ont été rouverts au public. La zone, agrandie à  et équipée de services standard, a été rendue plus accessible grâce à un cheminement piéton direct avec la Via Prenestina.

Description 
Il s'agit d'une tombe de type tumulus datant du dernier quart du , composé d'un grand tambour circulaire en béton romain (à l'origine entièrement pavé de marbre) qui renferme le sépulcre en travertin au centre; son diamètre de 41 mètres en fait la plus grande extension de Rome après le mausolée d'Auguste de la Piazza Augusto Imperatore et la Mole Adriana (actuel Château Saint-Ange).  

À l'origine, il y avait un couloir couvert avec un plafond voûté qui reliait la cellule mortuaire à l'entrée extérieure du tombeau, face à la rue; tout l'espace inclus dans les murs extérieurs était alors rempli de terre sur toute la hauteur du tambour extérieur et allait se développer vers le centre du monument, de sorte que le remblai formait une sorte de cône; au-dessus de la chambre mortuaire centrale, une colonne était placée, qui émergeait du haut du cône du remblai. Au-dessus de celle-ci était finalement placée la statue canonique du défunt en tenue officielle. 

À côté du monument, il y a une fontaine médiévale.

Galerie d'images

Notes

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
  

Monument funéraire romain à Rome
Mausolée
Rome Q. VI Tiburtino